Birkenthal ist ein Ortsname:
 Birkenthal (Bischofsmais), Weiler der Gemeinde Bischofsmais im Landkreis Regen, Bayern

 Birkenthal, Kreis Mohrungen, Ostpreußen, seit 1945: Brzeziniak (Zalewo), Ort im Powiat Ilawski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Birkenthal, Kreis Rummelsburg, Pommern, seit 1945: Brzezinka (Kępice), Ort im Powiat Słupski, Woiwodschaft Pommern, Polen

Siehe auch:
 Birkental